Gazapote puede referirse a:

 el nombre común de la planta Artemisia absinthium; o
 el nombre común de la planta Herniaria glabra.